La palabra "Policromía" se puede referir a lo siguiente:

 Policromía, técnica de la pintura que consiste en decorar con colores ciertas partes de los edificios, estatuas, bajorrelieves, etc.

 Policromía, reedición del noveno álbum de estudio titulado "Cuatricromía" del grupo mexicano-español de música eletro-pop Fangoria.